Крещенка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Крещенка — село в районе Шал акына Северо-Казахстанской области.

Россия 
 Крещенка — деревня в Бураевском районе Башкортостана.
 Крещенка — деревня в Илишевском районе Башкортостана.
 Крещенка — деревня в Ачинском районе Красноярского края.
 Крещенка — село в Хлевенском районе Липецкой области.